Караново — село в Болгарии:
 Караново — в Бургасской области;
 Караново — в Сливенской области, место давшее название нескольким археологическим культурам.
 Культура Караново — название нескольких археологических культур.

В России:
 Караново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области